Bohm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bohm (1853–1933), Berliner Architekt
 Ann-Sophie Bohm (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Landessprecherin der Grünen Thüringen
 Arno Bohm (* 1936), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Bernhard Bohm (1841–1896), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (FVp), MdR
 Carl Bohm (1844–1920), deutscher Komponist
 Carl Bohm (1824–1892), Berliner königlicher Hofbaumeister, Vater von Albert und Hans Bohm
 Carl Gottlob Bohm (1810/1811–1883), deutscher Unternehmer
 Clara Bohm, Geburtsname von Clara Schuch (1879–1936), deutsche Politikerin (SPD), MdR
 David Bohm (1917–1992), US-amerikanischer Physiker
 Dorothy Bohm (* 1924), britische Fotografin
 Elisabeth Ronget-Bohm (1899–1980), deutsch-französische Malerin
 Ewald Bohm (1903–1980), deutscher Psychologe
 Gustave Bohm (1885–1965), tschechischer Maler und Radierer, siehe Gustav Böhm (Maler) 
 Hans Bohm (1855–1931), Berliner Architekt, Sohn des Carl Bohm (1824–1892)
 Hark Bohm (* 1939), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

 Helmuth Bohm (1873–1933), deutscher Offizier
 Kristin Bohm (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Marielle Bohm (* 1981), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Marquard Bohm (1941–2006), deutscher Schauspieler
 Max Bohm (1868–1923), US-amerikanischer impressionistischer Maler
 Monica Bohm-Duchen (* 1957), britische Kunsthistorikerin
 Ninon Bohm (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Uwe Bohm (1962–2022), deutscher Schauspieler
 Waldtraut Bohm (1890–1969), deutsche Prähistorikerin
 Walter Bohm (* 1892; † nach 1957), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Bohm steht für
 Aharonov-Bohm-Effekt, quantenmechanisches Phänomen
 De-Broglie-Bohm-Theorie, Interpretation in der Quantenmechanik

Siehe auch:
 Erbbegräbnis der Familie Bohm, Grabmal auf dem Evangelischen Friedhof Fredersdorf-Süd
 Boom